Thurlby (East Lindsey) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Thurlby by Newark – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Thurlby by Bourne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire